Louis Duchesne peut désigner :

 Louis Duchesne (1843-1922), chanoine, philologue et historien français, directeur de l'École française de Rome et membre de l'Académie française ;
 Louis Duchesne (1926-2001), producteur de cinéma et réalisateur français ;
 Louis-Henri Duchesne de Voiron (1737-1793), économiste originaire de Savoie.